Municipio de Roaring Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Roaring Creek (condado de Avery, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Avery.
 Municipio de Roaring Creek (condado de Columbia, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Columbia.